Campagna di Lerida, serie di operazioni militari avvenute nell'ambito della Guerra civile romana (49-45 a.C.)
 Battaglia di Lérida (1642), scontro militare avvenuto nell'ambito della Sollevazione della Catalogna
 Battaglia di Lérida (1938), scontro militare avvenuto nell'ambito della Guerra civile spagnola